Emmerick ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Katharina Emmerick (1774–1824), deutsche Augustiner-Chorfrau und Mystikerin
 Ronald Erich Emmerick (1937–2001), australischer Iranist